Sebastián Báez era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Juan Manuel Cerúndolo ha sconfitto Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

  Federico Coria (primo turno)
  Daniel Altmaier (secondo turno)
  Juan Pablo Varillas (ritirato)
  Camilo Ugo Carabelli (finale)

  Facundo Bagnis (quarti di finale) 
  Felipe Meligeni Alves (primo turno) 
  Santiago Rodríguez Taverna (primo turno) 
  Yannick Hanfmann (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Hernán Casanova (secondo turno)
  Nicolás Álvarez (primo turno)
  Facundo Juárez (primo turno)

  Thiago Seyboth Wild (quarti di finale) 
  Wilson Leite (secondo turno) 
  Ignacio Monzón (primo turno)

Lucky loser 

  Carlos Sánchez Jover (secondo turno)

Wildcard 

  Román Andrés Burruchaga (quarti di finale)
  Lautaro Midón (primo turno)

  Juan Bautista Otegui (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger de Buenos Aires 2022